Fulbe, Fulanie – grupa etniczna zamieszkująca Gwineę
 Fula – zachodnioafrykański flet poprzeczny